Jméno Josef Mayer má více osob:
 Josef Mayer (profesor) – profesor Univerzity Karlovy, objevitel vltavínů v 18. století
 Josef Mayer (politik) (1877–1938) – československý politik německé národnosti a poslanec různých sněmů